Рудольф Стингел (Rudolf Stingel, 1956, Мерано, Италия, живет и работает в Больцано, Италия и Нью-Йорке, США) — современный художник.

Творчество 
Для своей дебютной американской выставки Рудольф Стингел в 1991 покрыл пол галереи ковром такого интенсивного оранжевого цвета, что белые стены стали казаться розовыми. Двумя годами позже художник показал похожую работу на Венецианской биеннале, покрыв огромную стену Арсенала оранжевым ковром, чью ворсистую поверхность посетители могли трогать, оставляя следы и знаки, напоминающие большие мазки кистью. Огромная оранжевая картина была интерактивной, можно было запустить пальцы в цвет — своего рода метафора способности искусства быть разным для каждого зрителя и в то же время сохранять целостность.
На протяжении почти двадцати лет Стингел создает произведения, которые радуют глаз, а также затрагивают понятия о том, что именно представляет собой живопись, как она должна создаваться и кем. Красота, юмор, демократичность и экономичность форм составляют основу искусства Стингела. Он сочетает любовь к живописи с постмодернистским подозрениями на её счет, часто достигая почти идеального баланса между визуальной и концептуальной составляющей. Выставка Стингела в музее Уитни открывалась пространством, покрытым фольгой и с огромными хрустальными люстрами. Можно назвать искусство Стингела американской, в духе Уорхола, версией арте повера. Большой, даже архитектурный масштаб произведений и роль цвета характерны для творчества Стингела, которое находится где-то на пересечении живописи и энвайронмента.

Персональные выставки

Примечания

Ссылки 
 Информация о художнике на Artnet
 Работы Стингела на сайте Saatchi Gallery
 Работы, биография, информация о выставках на сайте Paula Cooper Gallery

Персоналии по алфавиту
Современные художники Италии
Современные художники США